Вата може да се отнася за:

 Вата, материал – нетъкан текстил, съставен от тънки влакна:
 Минерална вата
 Стъклена вата
 Вата, езическо въстание в Унгария през 11 век
 Вата, женско име